Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Jan Battek – polski matematyk
 Joanna Szczepankiewicz-Battek – polska geograf